Osoby o tym nazwisku:
 Davor Rogić – chorwacki szachista
 Tom Rogic – australijski piłkarz
 Tomislav Rogić – katolicki duchowny